Горни-Йиржетин (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Мост Устецкого края. Расположен в предгорьях Рудных гор, примерно в 8 км к северо-западу от города Мост, 2 км к юго-западу от города Литвинов, 40 км от Усти-над-Лабем и в 90 км от Праги.

История 
Первые упоминания относятся к 1263 году как к деревне Йоренталь на дороге в Саксонию. В XVI веке вблизи деревни была найдена железная руда. В конце XVII века население Горни-Йиржетин сильно пострадало от эпидемии бубонной чумы.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края